V Praze jsou svatému Josefovi zasvěceny tyto kostely:
 Kostel svatého Josefa (Malá Strana) – u ženského kláštera, původně karmelitky, nyní anglické panny
 Kostel svatého Josefa (Nové Město) – kapucínský, na Náměstí republiky

Praha